EMS (ang. Enhanced Message Service) – usługa rozszerzonych wiadomości tekstowych, działająca w ramach telefonii komórkowej
 EMS (ang. Expanded Memory Specification) – specyfikacja dostępu do pamięci poszerzonej w programach pracujących w systemie operacyjnym DOS
 EMS (ang. Express Mail Service) – międzynarodowa usługa kurierska
 element management system – system zarządzania elementami w sieciach telekomunikacyjnych
 Pałka EMS – pałka stosowana przez policję w USA i Niemczech oraz przez polską Straż Ochrony Kolei
 EMS - brazylijskie przedsiębiorstwo farmaceutyczne

Zobacz też 
 Ems